Spokój serca, a Czerwone Gitary 1971-es lemeze
 Spokój serca, az előbbi album címadó dala